Prunișor ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Prunișor (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți
 Prunișor (Arad), Dorf im Kreis Arad